Okręty US Navy o nazwie USS „Marshall”
 Pierwszy USS „Marshall” (DD-676) był niszczycielem. W służbie w latach 1943–1969.
 Drugi USS „Hunter Marshall” (DE-602) miał być niszczycielem eskortowym, ale w czasie budowy został przerobiony na szybki transportowiec USS „Hunter Marshall” (APD-112). W służbie w latach 1945–1946.

Marshall